Toukoro peut renvoyer à :

Toponymes 
 Toukoro, un village du département et la commune urbaine de Solenzo, dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Toukoro, un village du département et la commune rurale d'Ouo, dans la province de la Comoé et la région des Cascades au Burkina Faso ;
 Toukoro, un village du département et la commune rurale de Bama, dans la province du Houet et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.